Jezus (traditioneel-christelijk), in de traditionele christelijke leer
 naar christelijke opvatting is Jezus de Messias (Latijn: Christus, Nederlands: Gezalfde), titel in de Hebreeuwse Bijbel voor een toekomstige verlosser
 Jezus (historisch), gezien vanuit de geschiedwetenschap

Vernoemd
 Christelijke jaartelling, als er wordt geschreven: 1e eeuw v.Chr. of voor Christus
 Feest van Christus Koning, een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk
 Kristus-Koning, een wijk in Brugge, ten noordwesten van het historisch stadscentrum
 Orde van Christus, Portugese ridderorde
 Petrus Christus, 15e-eeuwse schilder, geboren in Baarle

Standbeelden
 Christus de Verlosser, een enorm standbeeld in Rio de Janeiro
 Christus Koning, een standbeeld in Lissabon